Sellinger ist der Familienname folgender Personen:

 Bonifaz Sellinger (1912–2002; eigentlich Friedrich Sellinger), österreichischer Benediktiner
 Johann Baptist Sellinger (1714–1779), deutscher Bildhauer und Holzschnitzer
 Wolfgang Sellinger, kirchenkritischer Plakatkünstler 

 Siehe auch:
 Urma Sellinger